Ovarialzyklus (von lat. Ovarium „Eierstock“) steht für:
Menstruationszyklus, etwa monatlich auftretender Vorgang im Körper der Frau
Sexualzyklus, wiederkehrenden Veränderungen an den weiblichen Geschlechtsorganen bei Säugetieren